

Список картин 
Список включает живопись, за исключением подготовительных этюдов маслом.

Крупная графика

Библиография

 Выставка рисунков Михаила Александровича Врубеля : экспонируются впервые : каталог / Московский союз советских художников ; [авт. вступ. ст. Игорь Грабарь]. - Москва : Советский художник, 1955.
 Выставка произведений Михаила Александровича Врубеля (1856-1910) / Гос. Русский музей. 1956
 Выставка произведений М. А. Врубеля к 100-летию со дня рождения: живопись, акварель, рисунок, скульптура : каталог : из государственных и частных собраний / Московский союз советских художников ; [сост. кат. Н. В. Власова]. - Москва : Советский художник, 1956
 Михаил Александрович Врубель. 1856-1910 : [альбом репродукций] / [сост. альбома и авт. вступ. статьи, с. 5-41, А. А. Федоров-Давыдов]. - Москва : Искусство, 1968.
 Произведения М.А. Врубеля в Одесском художественном музее. Одесса, 1977

 Михаил Врубель (каталог выставки, ГТГ). М., 2021

Примечания 

Врубель